

Persone
 Andrea Lo Presti (1921–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Antonino Lo Presti (1954) – avvocato e politico italiano
 Gaetano Lo Presti (1956-2008) – criminale italiano
 Giuseppe Lo Presti – (1919-1944) – partigiano italiano
 Giuseppe Lo Presti – (1958-1995) – scrittore e criminale italiano
 Rocco Lo Presti, noto come Roccu u Maneja (1937-2009) – criminale italiano
 Salvatore Lo Presti (1940) – giornalista italiano
 Ubaldo Lo Presti (1954) – attore italiano

Variante Lopresti
 Massimo Lopresti – (1967) è un regista televisivo italiano
 Stadio Giuseppe Lopresti – impianto sportivo di Palmi, provincia di Reggio Calabria

Altro
 'Ndrina Lo Presti –  'ndrina originaria di Marina di Gioiosa Jonica, lungamente attiva a Bardonecchia, provincia di Torino

Pagine correlate
Presti